Un jeton peut avoir plusieurs significations :

 Jeton, sorte de monnaie
 , médaille répandue en Europe entre le .
 Jeton de casino
 Jeton britannique, pièce non officielle britannique
 Jeton habitant, utilisé au Canada
 Jeton de téléphone français

 Jeton de présence, rémunération dans un conseil d'administration
 Jeton d'authentification, notion de sécurité informatique

Voir aussi 
 Anneau à jeton, un type de réseau informatique